Norwell – miasto w USA, w stanie Massachusetts, w hrabstwie Plymouth
 Norwell – wieś w Anglii, w hrabstwie Nottinghamshire